Амховая — деревня в составе Недашевского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь:

 Амховая 1 
 Амховая 2